Harles ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Harles (* 1954), deutscher Moderator und Autor

Siehe auch:
 Harles und Jentzsch, deutsches Chemieunternehmen
 Harless